Negwer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Negwer (1926–2012), deutscher Botschafter
 Joseph Negwer (1882–1964), Generalvikar im Erzbistum Breslau
 Jürgen Negwer (* 1956), deutscher Gewichtheber